

Geografia
 Filippine
 Taft – municipalità della provincia di Eastern Samar
 Iran
 Taft – capoluogo della provincia di Taft
 Stati Uniti d'America
 Taft – città della Contea di Kern, California
 Taft – census-designated place della Contea di Orange, Florida
 Taft – census-designated place della Parrocchia di Saint Charles, Louisiana
 Taft – città  della Contea di Muskogee, Oklahoma
 Taft – città della Contea di San Patricio, Texas
 Taft – città della Contea di Taylor, Wisconsin

Persone
 Alphonso Taft – politico statunitense
 Chris Taft – cestista statunitense
 Helen Taft – first lady statunitense
 Lorado Taft – scultore e scrittore statunitense
 Robert Taft – politico e avvocato statunitense
 S. Tucker Taft – informatico statunitense
 William Howard Taft – 27º Presidente degli Stati Uniti d'America

Altro
 Daihatsu Taft – autoveicolo prodotto dalla Daihatsu